Андрес Фелипе Тельо Муньос (; род. 6 сентября 1996 года, Медельин, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Беневенто».

Клубная карьера 
Тельо — воспитанник клуба «Энвигадо». 14 апреля 2014 года в матче против «Депортиво Кали» он дебютировал в Кубке Мустанга. 9 ноября в поединке против «Альянса Петролера» Андрес забил свой первый гол за «Энвигадо». В начале 2015 года Тельо перешёл в итальянский «Ювентус», где полгода выступал за молодёжную команду. Он попал в заявку «старой синьоры» на Суперкубок Италии и хоть на поле не вышел, но стал обладателем трофея.

Летом того же года для получения игровой практики Тельо на правах аренды присоединился к «Кальяри». 11 октября в матче против «Чезены» он дебютировал в итальянской Серии B, заменив во втором тайме Диего Фариаса. 9 декабря в поединке против «Виртус Ланчано» Андрес забил свой первый гол за «Кальяри». По итогам сезона он помог команде выйти в элиту.

Летом 2016 года Тельо на правах аренды перешёл в «Эмполи». 21 августа в матче против «Сампдории» он дебютировал за новую команду. Летом 2017 года Андрес на правах аренды присоединился к «Бари». 28 августа в матче против «Чезены» он дебютировал за новую команду. 3 сентября в поединке против «Эмполи» Тельо забил свой первый гол за «Бари».

Летом 2018 года Тельо перешёл в «Беневенто». Сумма трансфера составила 3 млн. евро. 27 августа в матче против «Лечче» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2013 году в составе юношеской сборной Колумбии Тельо принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины и Парагвая.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Колумбии Тельо занял второе место на молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Чили, Перу, Парагвая, Аргентины и дважды Уругвая и Бразилии.

Летом того же года Андрес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Катара, Португалии, Сенегала и США.

Достижения 

Командные

 «Ювентус»
 Обладатель Суперкубка Италии — 2015

Международные

 Колумбия (до 20)
  Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Беневенто»